Dean Dinning – musicista statunitense
 Jim Dinning – politico e uomo d'affari canadese
 Mark Dinning – cantante statunitense
 Tony Dinning – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese, centrocampista